

Марцянув — село в гміні Щитники Каліського повіту Великопольського воєводства
 Марцянув — село в гміні Кавенчин Турецького повіту Великопольського воєводства